Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2003 - szósta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 13 - 15 czerwca 2003 na torze Circuit de Catalunya w Barcelonie.

MotoGP wyniki

Wyniki 250 cm³

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Katalonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2003
2003 w Hiszpanii